EXD steht für:
 Dixanthogen, chemische Verbindung aus der Gruppe der Disulfide und Thiokohlensäureester
 Explosives Division, Entwicklungsabteilung im Directorate for Science and Technology im Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten

ExD steht für:
 ExD-Klasse, niederländische Schiffsklasse von Halbtauchern von Friede & Goldman
 ExD-Millennium-Klasse, niederländische Schiffsklasse von Halbtauchern von Friede & Goldman

Exd oder Exd. steht für:
 Exodus, das 2. Buch Mose

Abkürzung